The Old Code – cortometraggio del 1915 diretto da E.A. Martin
The Old Code – film del 1928 diretto da Benjamin Franklin Wilson (Ben F. Wilson)